Покахо́нтас () — округ в США, штате Айова. На 2000 год численность населения составляла  человек. По оценке бюро переписи населения США в 2009 году население округа составляло  человек. Окружным центром является город Покахонтас.

История 

Округ Покахонтас был сформирован в  года.

География 

Согласно данным Бюро переписи населения США площадь округа Покахонтас составляет 1496 км².

Основные шоссе 

  Автострада 3
  Автострада 4
  Автострада 7
  Автострада 10
  Автострада 15

Соседние округа 

 Пало-Алто  (север)
 Гумбольдт  (восток)
 Уэбстер  (юго-восток)
 Калхун  (юг)
 Бьюна-Виста  (запад)

Демография 

По данным переписи населения 2000 года в округе проживало  жителей. Среди них 21,3 % составляли дети до 18 лет, 21,8 % люди возрастом более 65 лет. 50,6 % населения составляли женщины.

Национальный состав был следующим: 98,4 % белых, 0,3 % афроамериканцев, 0,2 % представителей коренных народов, 0,3 % азиатов, 2,6 % латиноамериканцев. 0,7 % населения являлись представителями двух или более рас.

Средний доход на душу населения в округе составлял $17006. 10,8 % населения имело доход ниже прожиточного минимума. Средний доход на домохозяйство составлял $41594.

Также 86,6 % взрослого населения имело законченное среднее образование, а 15,0 % имело высшее образование.

Примечания 

Округа Айовы